Philippeaux ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Philippeaux († 1660), Herr von Buzançais und Herr von Argy
 Pierre Philippeaux (1754–1794), französischer Politiker und Mitglied des Nationalkonvents